Il termine Isla Grande (letteralmente "grande isola") è un toponimo spagnolo che può riferirsi a diverse isole o località:

Isla Grande (Panama) – isola di Panama.
Isla Grande (San Juan) – quartiere della città di San Juan, Porto Rico.
Isla Grande (Terra del Fuoco) – isola maggiore dell'arcipelago della Terra del Fuoco.
Isla Grande de Chiloé – isola meridionale del Cile.
Isla Grande de Choele Choel – isola argentina nel fiume Rio Negro.

Pagine correlate 
Isola Grande (disambigua)